Murder Was the Case — п'ятий студійний альбом американського репера Gucci Mane, виданий 5 травня 2009 р. незалежним лейблом Big Cat Records. Синглові версії обох окремків довші за альбомні («Runnin' Back»: 4:15 і 3:52 на платівці). Виконавчі продюсери: Big Cat, Mel-Man. Зведено на Big Cat Studios, мастеринг на Glenn Schick Mastering.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Gucci Mane
Англомовні музичні альбоми